Климат Исландии — холодный морской (классификация Cfc), по Алисову также квалифицируется как морской субарктический.

Однако климатические условия смягчены Северо-Атлантическим течением, проходящим вдоль южного и западного берегов острова.

На погоду оказывают влияние воздушные массы из Арктики и океанические воды из тропиков и субтропиков. Также влияние на климат Исландии оказывает арктический дрейфующий лёд, часто скапливающийся у северных и восточных берегов острова зимой и ранней весной, приносящий понижение температуры и уменьшение осадков.

Погода круглый год ветреная, переменчивая, часты морось и несильные дожди, зимой и весной часто выпадает снег. Грозы и сильные ливни редки. Ежегодное количество атмосферных осадков — от около 500 мм в Акюрейри до более чем 1500 мм на островах Вестманнаэйяр. Скорость ветра в Исландии в среднем 18-20 м/с, в шторм может превышать 50 м/с.

Зима в Исландии для 60-х северных широт мягкая, средняя температура около 0°С. Летом средняя температура около +10 °C. В горных внутренних районах в любое время года значительно холоднее.

Из-за близости к полярному кругу, на острове ночи летом, а дни зимой крайне коротки.

Примечания

Литература 
 Jón Eyþórsson, Hlynur Sigtryggsson. The Climate and Weather of Iceland, 1971, The Zoology of Iceland 1 (3), Copenhagen and Reykjavík.

География Исландии
Исландия